VBR bezeichnet:

 variable Bitrate, eine Kompressionsmethode für Audio- und Videodaten
 eine Dienstgüteklasse bei der Übertragungstechnik Asynchronous Transfer Mode
 Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen – einheitliches Prüfungsfach an Wirtschaftsgymnasien
 den Verwaltungsbeirat im Wohnungseigentum (nach §29 WEG)
 den Volume Boot Record, einen speziellen Partitionssektor in Dateisystemen

VBR